Namen und Zahlen, welche den Torgelower FC Greif betreffen und nur in Listenform dargestellt werden können, befinden sich auf dieser Seite.

Ligaplatzierungen

1922–1923 | Bezirk Pommern (als SC Germania Torgelow) 
 1922/23: Kreis III Pommern – Bezirk VI Vorpommern (Platz 6)

1939–1941 | Bezirk Pommern (als TV Torgelow) 
 1939/40: 1. Klasse Pommern Bezirk 2 Greifenbezirk (Platz 8)
 1940/41: 1. Klasse Pommern Abteilung B

1921–1945 | Bezirk Pommern (als VfB Torgelow 1921) 
 1924/25: Kreis III Pommern – Bezirk VI Vorpommern (Platz 1)
 1925: Endrunde um die pommersche Meisterschaft (Halbfinale/Platz 3 – 2:5 beim Stargarder SC)
 1926/27: Bezirksliga Vorpommern-Uckermark Abteilung A (Platz 3)
 1927/28: Bezirksliga Vorpommern-Uckermark (Platz 3)
 1928/29: Bezirk III Pommern – Kreis V Pasewalk (Platz 3)
 1934/35: Kreisklasse
 1935/36: Kreisklasse
 1936/37: Kreisklasse
 1937/38: Kreisklasse 
 1938/39: Bezirksklasse Pommern West (Platz 6)
 1939/40: 1. Klasse Pommern Bezirk 2 Greifenbezirk (Platz 7)
 1940/41: 1. Klasse Pommern Abteilung B 
 1941/42: 2. Klasse Pommern
 1942/43: 2. Klasse Pommern
 1943/44: 2. Klasse Pommern
 1944/45: 2. Klasse Pommern
 1945/46: keine Austragung

1946–1951 | sowjetische Zone (als SG Torgelow)

1951–1990 | DDR-Fußball (als BSG Motor/Stahl Nord Torgelow)

1990–2014 | DFB-Fußball (als Torgelower SV Greif)

Seit 2014 | DFB-Fußball (als Torgelower FC Greif)

FDGB-Pokal / DFB-Pokal / Bezirkspokal / Landespokal

FDGB-Pokal

DFB-Pokal

Torgelower SV Greif – Alemannia Aachen 
Vor 3700 Zuschauern unterlag der Außenseiter in der 1. Runde dem Zweitligisten Alemannia Aachen nach 90 abwechslungsreichen Minuten mit 1:4 (1:2). Lukasz Szukala (6.), Benjamin Auer (44.), Szilard Nemeth (55.) per Foulelfmeter sowie Hervé Oussalé (73.) markierten die Treffer für die nicht überzeugenden Gäste. Den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 für den wackeren Fünftligisten erzielte Daniel Pankau (36.).

Die Aachener versäumten eine mögliche frühzeitige Entscheidung in der Anfangsphase. Knapp 20 Minuten lang wurde der Favorit seiner Rolle gegen zunächst ängstlich wirkende Gastgeber gerecht. Doch mehr als die 1:0-Führung durch Szukala (6.) gelang der Alemannia nicht. Erst nach einem Achtungszeichen der Torgelower durch den quirligen Pankau (19.) wachte der Oberligist auf und war in der Folge bis zum Pausenpfiff ein ebenbürtiger Gegner. Den verdienten Ausgleich durch Pankau beantwortete die Alemannia kurz vor der Halbzeit mit dem erneuten Führungstreffer.

Die Vorentscheidung fiel zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff, als Nemeth einen Foulelfmeter zum 3:1 nutzte. Doch auch mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken blieb der Zweitligist eine Menge schuldig. Pokal-Debütant Torgelow musste mit zunehmender Spielzeit dem Tempo Tribut zollen.

Torgelower SV Greif – Hamburger SV 
Der Fußball-Bundesligist zog mit einem 5:1-Sieg beim fünftklassigen Torgelower SV Greif in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Ruud van Nistelrooy (34., 65., 67.), Paolo Guerrero (53.) und David Jarolim (81.) erzielten vor 8000 Zuschauern in der ausverkauften Gießerei-Arena die Tore für die ersatzgeschwächten Hamburger. Daniel Pankau (43.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Oberligisten aus Vorpommern markiert.

Bei sehr guten äußeren Bedingungen hatten die Hanseaten, die auf Dennis Diekmeier (Bänderriss), Heung Min Son (Fußbruch), Romeo Castelen (Knieverletzung), Dennis Aogo (Rückenverletzung), Piotr Trochowski (Achillessehnenreizung) und Marcell Jansen (Grippe) verzichten mussten, allerdings eine Schrecksekunde zu überstehen. Torgelows Torjäger Pankau lief schon in der zweiten Minute völlig unbedrängt auf das HSV-Tor zu. Keeper Frank Rost verhinderte jedoch einen Rückstand.

Auf eine ähnliche gute Gelegenheit für ihr Team mussten die 1500 Schlachtenbummler aus Hamburg eine gute Viertelstunde warten. Dann zog Mladen Petric einen 25-Meter-Freistoß auf das Tor, den Greif-Torhüter André Greulich über die Latte lenkte (17.). Zwei Minuten später gab es dieses Duell erneut, und auch diesmal blieb Greulich Sieger.

Nach einer guten halben Stunde war aber auch Torgelows Nummer eins chancenlos, als van Nistelrooy aus Nahdistanz zum 1:0 für den haushohen Favoriten abstaubte. Die Freude darüber währte aber nicht lange. Der quirlige Pankau versetzte die wacklige HSV-Innenverteidigung erneut und schoss zum umjubelten Ausgleich ein.

Die Initialzündung für eine Pokal-Sensation war das Tor jedoch nicht, weil Guerrero mit einem Freistoßtreffer aus 18 Metern die unkonzentriert wirkenden Hamburger wieder in Führung schoss. Van Nistelrooy legte nach und raubte den mutigen Hausherren damit auch die letzten Hoffnungen.

Finalspiele Bezirkspokal NB / Bezirkspokal MV Ost / Landespokal MV

Personen

Trainerchronik

Persönlichkeiten im Verein

Ewige Tabellen

Männer / Frauen / Senioren Ü40 / Oldies Ü35

2. Mannschaft

3. Mannschaft

Frauen

Senioren Ü40

Alte Herren Ü35

Erfolge im Nachwuchsbereich

Fußball in Torgelow seit 1890 

---

---

---

Siehe auch 
 Torgelower FC Greif
 Mecklenburg-Vorpommern-Pokal
 Fußball-Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern
 Fußball-Oberliga Nordost

Einzelnachweise 

Sport (Torgelow)
Liste (Sport)